Miejscowości w Australii:
 Lewiston – miasto w stanie Australia Południowa
Miejscowości w USA:
 Lewiston – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Trinity
 Lewiston – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Nez Perce
 Lewiston – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin
 Lewiston – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Montmorency
 Lewiston – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 Lewiston – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Pawnee
 Lewiston – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Lewiston – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Lewiston – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Cache
 Lewiston – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
Gminy w USA:
 Lewiston (ang. Lewiston Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Lewiston (ang. Lewiston Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia